IRJ est un sigle qui peut désigner :
 Internationale révolutionnaire de la jeunesse,une organisation politique internationale de jeunes regroupant plusieurs sections de différents pays qui combattent pour l'unité des jeunes à travers le monde.

IRJ est un code qui peut désigner :
 Aéroport Capitán Vicente Almandos Almonacid, un aéroport situé à La Rioja en Argentine, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports